Sola nel buio, film del 2001 diretto da Giles Walker 
Sola nel buio, film del 2013 diretto da Joseph Ruben